De Ruijter (bedrijf)
 De Ruijter (achternaam)